Ачи́т

 Ачит  — река, протекает в Ачитском и Красноуфимском городских округах Свердловской области. 
 Ачит — посёлок городского типа в Свердловской области России, административный центр Ачитского городского округа. 
 Ачит  — упразднённый в 1986 году посёлок Караидельского поселкового Совета народных депутатов Караидельского района Башкирской АССР.